Freddi ima više značenja:
 Freddi, Brescia
 Freddi, Mantua